Зотолтепек има више значења:

 Зотолтепек (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Зотолтепек (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику